Namastê — saudação usada no sul asiático
Ou ainda:
Namaste (Better Call Saul) — um episódio da série de televisão Better Call Saul
Namaste (álbum) — da banda portuguesa Blasted Mechanism

Desambiguação